Terriente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Terriente (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Terriente (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar